PRY est un code, qui signifie :
 Paraguay, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Paraguay a pour code alpha-2 PY
 selon la liste des codes pays du CIO, le Paraguay a pour code PAR
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, le Paraguay a pour code PY

 Paraguay, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Paraguay a pour code alpha-2 PA

Code